est la formule brute de plusieurs isomères.

 Alcool
 prop-2-èn-1-ol ou alcool allylique, numéro CAS 
 cyclopropanol, numéro CAS 

 Aldéhyde
 propanal, numéro CAS 

 Cétone
 propan-2-one ou acétone, numéro CAS 

 Enol
 1-propénol, numéro CAS
 (E)-1-propénol, numéro CAS 
 (Z)-1-propénol, numéro CAS 
 propén-2-ol, numéro CAS , 

 Ether
 méthyl vinyl éther ou méthoxyéthène, numéro CAS : 
 oxétane ou triméthylène oxyde, numéro CAS : 
 oxyde de propylène ou méthyloxirane, numéro CAS : , racémique des énantiomères
 (R)-(+)-méthyl oxirane, numéro CAS 
 (S)-(-)-méthyl oxirane, numéro CAS

Voir aussi 

 , ,  ------------------------------------------ , , C3H8
 , , ,  ---------------------------- , , , 
 , , , ,  -------------- C5H4, , , ,